Pilar (spanisch für Säule, Pfeiler) ist

 ein weiblicher Vorname und auch Familienname, siehe Pilar
 ein tschechischer Familienname, siehe Pilař
 ein Hilfsmittel bei der Dressur des Pferdes in der hohen Schule, siehe Pilare

Pilar ist der Name folgender Orte:

in Argentinien
 Pilar (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires
 Partido Pilar, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 Pilar (Córdoba), Stadt in der Provinz Córdoba
 Pilar (Santa Fe), Ort in der Provinz Santa Fe
 Barrio El Pilar, Ort in der Provinz Río Negro

in Brasilien
 Pilar (Alagoas), Gemeinde im Bundesstaat Alagoas
 Pilar (Paraíba), Gemeinde im Bundesstaat Paraíba

in Paraguay
 Pilar (Paraguay), Stadt im Departamento Ñeembucú

auf den Philippinen
 Pilar (Abra), Gemeinde in der Provinz Abra
 Pilar (Bataan), Gemeinde in der Provinz Bataan
 Pilar (Bohol), Gemeinde in der Provinz Bohol
 Pilar (Capiz), Gemeinde in der Provinz Capiz
 Pilar (Cebu), Gemeinde in der Provinz Cebu
 Pilar (Surigao del Norte), Gemeinde in der Provinz Surigao del Norte
 Pilar (Sorsogon), Gemeinde in der Provinz Sorsogon

in Portugal
 Pilar da Bretanha, Ortschaft auf den Azoren

in Spanien
 Pilar de la Horadada, Stadt in der Comunidad Valenciana

Siehe auch:
 Pilarryggen, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Virgen del Pilar
 Basilica del Pilar
 Fort Pilar
 El Pilar
 Pilars
 Pilar von Pilchau, Adelsgeschlecht aus dem Baltikum